Клодт — фамилия. Известные носители:

 Клодт, Бернхард (1926—1996) — немецкий футболист, чемпион мира 1954 года.
 Клодт, Георгий Александрович (1923—1994) — художник, писатель; член Союза художников СССР; праправнук П. К. Клодта.
 
 Клодт фон Юргенсбург, Карл Фёдорович — (1765—1822) — российский военачальник, генерал-майор; отец П. К. Клодта.
 Клодт, Константин Александрович (1867—1928) — русский, советский художник, скульптор, педагог; внук П. К. Клодта.
 
 Клодт, Николай Александрович — (1865—1918) — российский живописец-пейзажист, театральный художник; внук П. К. Клодта.
 Клодт, Пётр Карлович (1805—1867) — русский скульптор.
 Клодт, Эдуард Карлович (1855—1919) — русский военачальник, генерал от инфантерии; командовал 130-м Херсонским пехотным полком.

См. также 
 Клодт фон Юргенсбург — российский баронский род.
 Клод
 Клот